Davisov pokal 1980 je bil devetinšestdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Kvalifikacije

Glavni žreb

Južna Amerika

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Vzhodni del

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Evropski del

Cona A

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Cona B

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Czechoslovakia advance to Inter-Zonal Zone

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

1980 v športu
1980